Liczba mnoga słowa cud
 Cuda (serial telewizyjny)
 CUDA – technologia obliczeń równoległych opracowana przez firmę NVIDIA
 Cuda (album) – album muzyczny Magdy Steczkowskiej i grupy Indigo
 Cuda – film z 2014 roku w reżyserii Alice Rohrwacher